Carabiniere était le nom d'un destroyer de la marine italienne et peut faire référence à :
 Carabiniere (1909), un destroyer de classe Soldato lancé en 1909 et mis au rebut en 1925.
 Carabiniere (1938), un destroyer de classe Soldati lancé en 1938, radié en 1965 et démoli en 1978 après avoir coulé.